Courson peut faire référence à :

 en viticulture, un courson est un sarment de l'année précédente taillé pour la fructification (à 2 ou 3 yeux, encore appelé cot), ou pour le bois (6 à 8 yeux, encore appelé aste) ;

Lieux 

 Courson : Commune du Calvados, Basse-Normandie
 Notre-Dame-de-Courson : Commune du Calvados, Basse-Normandie
 Courson-les-Carrières : Commune de l'Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
 Courson-Monteloup : Commune de l'Essonne, Île-de-France
 Château de Courson : Château de style renaissance situé dans la commune de Courson-Monteloup

Patronyme 

 Alexandre Jacques François de Courson de La Villevallio (1767-1847) : baron et militaire français ;
 Léon Courson (1883-1950) : ancien député d'Indre-et-Loire et ministre sous la  ;
 Pamela Susan Courson (1946-1974) : compagne du chanteur Jim Morrison ;
 Robert de Courçon (parfois orthographié Courson) : cardinal anglais du .

 famille du Buisson de Courson:
 Aymard de Courson (1914-1985), homme politique français ;
 Charles de Courson (né en 1952), homme politique français ;
 Guillaume de Courson (1912-1994), homme politique français.
 Félix Marie Robert (1888-1916), capitaine au 308 RI, mort pour la France.
      x Germaine Charlotte Lhuillier (-1945), décédée en déportation à Bergen-Belsen. 
      │
      ├─> Guillaume, (1912-1994), homme politique et résistant français.
      │    x Huguette de la Rochelambert Monfort, (1917-1971).
      │    │
      │    ├─> Gilles, homme politique français.
      │    └─> 5 autres enfants
      │
      └─> Aymard, (1914-1985), homme politique et résistant français.
           x Claude de Moustier, fille du marquis Léonel de Moustier, homme politique et résistant français.  
           │
           ├─> Charles Amédée, (né en 1952), homme politique français.
           └─> 5 autres enfants

 famille de Courson de La Villeneuve  :
 Arnaud de Courson (né en 1964), homme politique français (famille de Courson de La Villeneuve) ;
 Hughes de Courson, musicien, compositeur et producteur français, ancien membre fondateur du groupe Malicorne ;
 Maurice de Courson de La Villeneuve (1879-1940), général français ;
 Marie Louis Amand Achille de Courson de La Villeneuve (1812-1879), général français ;
 Toussaint Félix Louis Marie de Courson de La Villeneuve (1805-1886), général français ;
 Hervé de Courson de La Villeneuve (1920-1991), général français ;
 Yolaine de Courson (née en 1954), femme politique française.
 Aurélien Marie, (1808-1889), historien
     │
     └─> Arthur Eudoxe Marie , (1843-1923), officier d'infanterie, chef de corps du  RI,  général de brigade, commandeur de la Légion d'honneur, 15 enfants dont 6 fils sur lesquels 4 sont morts pour la France.
        │
        ├─> Maurice Georges Marie , (1879-1940), général de brigade, commandeur de la Légion d'honneur, mort pour la France.
        └─> Guy Marie, (1883-1983)
           │
           └─> Alain, (né en 1917), docteur en droit, croix de guerre 39-45, officier de la Légion d'honneur.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français